Jakov Čolo (Bijakovići,  Bosnia y Herzegovina, 6 de marzo de 1971) es un místico católico, misionero, conferencista y escritor reconocido porque afirma recibir visiones de la Virgen Maria (La Gospa) conocidas como apariciones marianas de Medjugorje.

Biografía 

Jakov Čolo nació en Bijakovići,  Bosnia y Herzegovina el 6 de marzo de 1971 quedó huérfano de ambos padres a una edad temprana, está casado desde 1993 con Annalisa Barozzi, con quien tiene tres hijos y vive con su familia en Medjugorje.

Experiencia mística 

Es el más joven de los videntes de las apariciones marianas de Medjugorje, en el momento de las supuestas apariciones, tenía 10 años.  Afirmó haber tenido apariciones diarias del 25 de junio de 1981 al 12 de septiembre de 1998 en Florida en esa fecha afirma haber recibido el último de los "diez secretos". A partir de entonces, afirma que tiene una aparición anual de Virgen Maria (La Gospa) con el Niño Jesús en sus brazos el día de Navidad.   Afirma que Virgen Maria (La Gospa) le contó el décimo secreto y le ha pedido realizar oración por los enfermos.

Véase también 

 Ivanka Ivanković
 Mirjana Dragičević
 Ivan Dragičević
 Vicka Ivanković
 Marija Pavlović
 Jozo Zovko
 Apariciones marianas de Medjugorje

 Postura de la Iglesia católica sobre las apariciones marianas de Medjugorje

Enlaces externos 

 Sitio web del santuario de Medjugorje (varios idiomas incluido el español)
Transmisiones en directo desde el santuario de Medjugorje
 Sitio web del obispo de Mostar (varios idiomas)
 Centro Medjugorje para Iberoamérica y España
 Asociación hijos de Medjugorje

Referencias 

Místicos
Videntes
Místicos cristianos
Católicos de Bosnia-Herzegovina